Beuningen est une commune néerlandaise de la province de Gueldre
 Beuningen est une ancienne commune néerlandaise, aujourd'hui intégrée à Losser (province d'Overijssel)

Voir aussi
Le musée Boijmans Van Beuningen est un musée de Rotterdam (peintures anciennes et modernes).

Homonymie de localités